

События 
 Консулы: Луций Корнелий Сципион Азиатик (патриций) и Гай Лелий (плебей); преторы: Гай Атиний Лабеон, Гней Фульвий Флакк, Луций Аврункулей, Луций Эмилий Регилл, Марк Тукций (Галеон) и Публий Юний Брут; квестор: Гай Фурий Акулеон.
 14 марта (по римскому календарю 11 июля) — солнечное затмение, по данным о наблюдениях которого в нескольких разных пунктах Гиппарх вычислил размеры Земли.
 Один из правителей Иллирии Плеврат получает царскую власть от Рима.
 Антиох укрепил Херсонес, Сест, Абидос и Лисимахию и собрал новую большую армию. Сципион повёл римлян через Македонию и Фракию к Геллеспонту. Сципион освободил с согласия сената Филиппа от уплаты недоимок. Эвмен отплыл с флотом на помощь римлянам. Весна — Селевк подступил к Элее, затем двинулся на Пергам, разорил окрестности города и осадил там Аттала. На помощь пергамцам явились ахейцы. Их руководитель Диофан заставил Селевка отойти. Антиох разорил земли Адрамиттея и начал осаду Колофона. Разгром сирийского флота у Мионнеса.
 Антиох приказал оставить Херсонес и Лисимахию и отступил вглубь Малой Азии. Сципион стремительно занял Лисимахию и с помощью Эвмена успешно переправился через Геллеспонт. Антиох предложил римлянам мир на умеренных условиях, но те отказались. Антиох безуспешно пытался подкупить Сципиона. Ноябрь — Битва при Магнезии. В упорной битве Антиох полностью разгромлен.
 190—189 — Филопемен — стратег (5-й раз).

Скончались 
 190, ок. — Луций Цинций Алимент, историк и претор, пленённый Ганнибалом.
 Луций Апустий  — римский военачальник из плебейского рода Апустиев, погиб в бою с ликийцами.

См. также

Примечания

Литература